Howorth est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1856-1945), artiste néo-zélandais
 (1909-1980), joueur de cricket anglais

 (né en 1945), historien britannique
 (1932-1981), officier en explosif britannique
 (1895-1997), avocate et féministe américaine
 (né en 1938), joueur de cricket anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme